Émile Benveniste (1902-1976) – linguista e accademico francese
 Jacques Benveniste (1935-2004) – immunologo francese
 Joshua ben Israel Benveniste (1590-1668) – rabbino e medico turco, ebreo talmudista